Le terme dosage peut référer à :

 Dosage : une méthode expérimentale de quantification de matière en chimie ;
 Dosage : le nom d'une des étapes de la vinification du Champagne.